Уа́ве (хуаве, ваве; ):
 Уаве — индейский народ в Мексике
 Уаве — индейский изолированный язык Месоамерики, на котором говорит народ уаве